L'Épine Dorsale du Monde est le titre de la traduction partielle du roman The Spine of the World de R. A. Salvatore, publiée chez Fleuve noir et tirée du monde imaginaire des Royaumes oubliés. L'Épine dorsale du monde désigne une chaîne de montagnes au nord de Féérune.

Résumé 

Wulfgar, le fils de Beornegar, est maintenant une brute alcoolique videur de la taverne du Sabre d’Abordage (ou du Coutelas, selon la traduction) dirigée par Arumn Gardpeck; La taverne est située à Luskan, ville côtière à l’ouest de Féérune.  Wulfgar est également l’amant de Delly Curtie et l’ami de Morik le Rogue, être peu recommandable engagé par l’elfe noir Jarlaxe afin de garder un œil sur le barbare.  La présence de l'Esprit Follet de la mer à Luskan et les maintes tentatives de son capitaine, Deudermont, pour « sauver » Wulfgar entraîne la tentative d’assassinat, partiellement organisée par Morik, du capitaine. Wulfgar sera accusé, mais gracié par la victime.

Parallèlement, le seigneur Feringal Auck de la ville d’Auckney (à l’ouest de Luskan, située entre cette dernière et l’Épine dorsale du monde) tombe amoureux d'une paysanne du fief, Meralda Ganderlay, elle-même amoureuse d'un autre paysan, Jaka Sculi. Elle tombera enceinte de ce dernier et devra trouver une ruse afin de ne pas compromettre son mariage avec Feringal.

Roman sur les Royaumes oubliés
Roman de fantasy américain